

События

Римская империя 
 Император: Нерон.
 Консулы: Гай Меммий Регул и Луций Вергиний Руф.
 Консулы-суффекты: Петроний Арбитр и Квинт Манлий Тарквиций Сатурнин.
 Римский полководец Гней Домиций Корбул завоёвывает Армению.
 Трдат I возвращается в Армению. Мир между Парфией и Римом.
 Присоединение Понтийского царства к Риму.

Хунну  
 Шаньюй южных хуннов Су.
 Шаньюй южных хуннов Чжан.

Родились 
 21 августа — Клавдия Августа, единственная дочь Нерона, скончавшаяся в возрасте 4 месяцев.

Скончались 

 Клавдия Августа (скончалась в декабре), единственная дочь Нерона, в возрасте 4 месяцев. После смерти была обожествлена.
 Гамлиэль ха-Закен — один из основателей талмудического иудаизма, а также христианский святой.
 Ди — шаньюй хунну (59—63)).
  — римский государственный деятель, консул-суффект Римской империи 31 года.
 Су — шаньюй хунну (63).

См. также